Piercarlo Ghinzani, italijanski dirkač Formule 1, * 16. januar 1952, Medolago, Italija.

Piercarlo Ghinzani je upokojeni italijanski dirkač Formule 1. Debitiral je na Veliki nagradi Belgije v sezoni 1981 v moštvu Osella. Svoji edini prvenstveni točki je osvojil za peto mesto na Veliki nagradi ZDA v sezoni 1984. Po sezoni 1989 se je upokojil, v karieri pa je nastopil na 76-ih dirkah in osvojil 2 prvenstveni točki.

Popoln pregled rezultatov Formule 1 
(legenda)

Glej tudi
 seznam italijanskih dirkačev

Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Osellini dirkači Formule 1
Tolemanovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Zakspeedovi dirkači Formule 1